Das Padmore / Super Crystalate International war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1979/80. Das Einladungsturnier wurde einmalig ausgetragen und fand im Januar 1980 in den Gala Baths in West Bromwich statt.

Das Turnier wäre beinahe nicht zustande gekommen, weil sich der ursprüngliche Sponsor vier Tage vor Beginn zurückzog. Kurzfristig fand der Veranstalter Mike Watterson zwei Unternehmen, die sich finanziell beteiligten, und die Spieler traten an, obwohl das Preisgeld nur noch ein Drittel des geplanten Betrags umfasste.

Turniersieger wurde der Nordire Alex Higgins. Obwohl er sich erkältet hatte und an einer Ohrenentzündung litt, besiegte er den Südafrikaner Perrie Mans im Finale mit 4:2.

Preisgeld 
Ursprünglich waren 15.000 £ als Preisgeld geplant gewesen. Nach der Absage des Sponsors kamen kurzfristig nur noch 5.000 £ zusammen, die von zwei Kleinsponsoren stammten.

Finalrunde 
Trotz der Reduzierung des Preisgelds traten acht Spieler aus den Top 17 der Weltrangliste an mit der Nummer 4 John Spencer als Topspieler. Gespielt wurde ein Ausscheidungsturnier über drei Runden, um den Sieger zu ermitteln.

Finale

Century-Breaks 
Dem Engländer Willie Thorne gelang das einzige Century-Break des Turniers: Im Viertelfinale erzielte er einmal 106 Punkte am Stück.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1980
Snookerturnier
Billardturnier in England
Sport (West Bromwich)
Sportveranstaltung in West Midlands (Metropolitan County)